I. Katalin ciprusi királynő – Caterina Cornaro ciprusi királynő (1454–1510)
 Caterina Cornaro – Gaetano Donizetti operája (1844)
 Cornaro Katalin, Ciprus királynője – Fáy Gusztáv utolsó operája (1870)